Horton kan syfta på:

 Horton (film) – en amerikansk animerad film från 2008

Geografi
 Horton, Berkshire – en ort i Berkshire, England
 Horton, Buckinghamshire – en ort i Buckinghamshire, England
 Horton, Dorset – en ort och civil parish i Dorset, England
 Horton, Gloucestershire – en ort i Gloucestershire, England
 Horton, Kent – en ort i Kent, England
 Horton, Lancashire – en ort och civil parish i Lancashire, England
 Horton, Northamptonshire – en ort i Northamptonshire, England
 Horton, Blyth i Blyth, Northmberland, England
 Horton, Chatton i Chatton, Northumberland, England
 Horton, Wem Rural – en ort i Wem Rural, Shropshire, England
 Horton, Somerset – en ort och civil parish i Somerset, England
 Horton, Staffordshire – en ort och civil parish i Staffordshire, England
 Horton, Telford and Wrekin – en ort i Telford and Wrekin, Shropshire, England
 Horton, Wales – en ort i Swansea, Wales
 Horton, Wiltshire – en ort i Wiltshire (distrikt), Wiltshire, England

USA
 Horton, Kansas – en ort i Brown County